Theodore Roszak (historicus), Amerikaans historicus, auteur van The making of a counterculture
 Theodore Roszak (kunstenaar), Pools-Amerikaans beeldhouwer en schilder